Фис, Мартин (род. 1963) — испанский бегун на длинные дистанции, марафонец, чемпион Европы 1994 года и чемпион мира 1995 года.

Фис 
 Фис — посёлок в Австрии.
 Фис — клан в албанском обществе.

Аббревиатуры 
ФиС — аббревиатура, которая может расшифровываться как:
 «Финансы и статистика» — издательство.
 «Физкультура и спорт» — издательство и журнал. См. .

ФИС — аббревиатура, которая может расшифровываться как:
 Международная федерация лыжного спорта ().
 Фотонная интегральная схема.